Бундеслига 1977—1978 — 15-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 6 августа 1977 года, а завершился 29 апреля 1978 года. В чемпионате принимали участие 18 клубов из 17 городов ФРГ («Бавария» и «Мюнхен 1860» представляют один город — Мюнхен). Чемпионом во второй раз с момента основания профессиональной лиги стал «Кёльн». «Козлы» набрали 48 очков, как и «Боруссия» (Мёнхенгладбах), но определи «жеребцов» по лучшей разнице голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Боруссия» (Дортмунд) — 12:0 (34 тур, 29 апреля 1978 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Айнтрахт» (Брауншвейг) — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:6 (20 тур, 29 октября 1977 года)
 Самый результативный матч (12 голов): «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Боруссия» (Дортмунд) — 12:0 (34 тур, 29 апреля 1978 года).

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1977/78  

Германия
Германия
1977/1978
Спорт в Германии в 1977 году
Спорт в Германии в 1978 году